Genfer Bibel ist eine deutsche Bezeichnung einiger Bibelübersetzungen
 Geneva-Bibel, eine englische Übersetzung von William Whittingham
 Bible de Genève, eine französische Übersetzung von Pierre Robert Olivétan

 auch die Neue Genfer Übersetzung wird gerne als Genfer Bibel bezeichnet